Jamnig ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Jamnig (* 1990), österreichischer Fußballspieler
 Hans Jamnig (1912–1991), österreichischer Skilangläufer
 Karola Jamnig-Stellmach (* 1954), deutsche Politikerin